Венерн може да се отнася за някокло различни езера в Швеция:

 Венерн – най-голямото езеро в Швеция
 Венерн, Вермдьо – Венерн, община Вермдьо, Швеция
 Венерн, Сторфорш – Венерн, община Сторфорш, Швеция